Джастин Аарон Джексон (; родился 28 марта 1995 года в Хьюстоне, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Оклахома-Сити Тандер». На студенческом уровне играл за «Северную Каролину».

Профессиональная карьера

Сакраменто Кингз (2017—2019) 
13 апреля 2017 года стало известно, что игрок выставит свою кандидатуру на драфте НБА.

22 июня 2017 года Джастин Джексон был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим пятнадцатым номером командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» и обменян в «Сакраменто Кингз».

8 июля 2017 года Джастин Джексон подписал контракт с «Сакраменто».

Даллас Маверикс (2019—2020) 
6 февраля 2019 года был обменян в «Даллас Маверикс» на Харрисона Барнса.

24 сентября «Маверикс» активировали опцию продления контракта Джексона на 5 миллионов долларов на сезон 2020/21.

Оклахома-Сити Тандер (2020—2021) 
27 ноября 2020 года Джексон, Тревор Ариза, выбор второго раунда драфта 2023 года (от «Далласа» или «Майами») и выбор второго раунда драфта 2026 года были обменяны в «Оклахома-Сити Тандер» в рамках сделки с «Детройт Пистонс». 5 апреля 2021 года он был отчислен «Тандер» после 33 выходов на площадку.

Милуоки Бакс (2021) 
21 апреля 2021 года Джексон подписал двусторонний контракт с «Милуоки Бакс».

20 июля 2021 года он стал чемпионом НБА в составе «Бакс», сыграв 5 игр в плей-офф НБА и набирая в среднем 1,2 очка за игру.

1 августа 2021 года «Бакс» отказались предоставить Джексону квалификационное предложение на сумму 1,8 млн долларов, что сделало его неограниченно свободным агентом.

Техас Лэджендс (2021) 
15 октября 2021 года Джексон вернулся в команду «Даллас Маверикс», но через день был отчислен.

23 октября 2021 года он подписал контракт с командой «Техас Лэджендс» из Джи-Лиги НБА, где сыграл 10 игр и набирал в среднем 22,7 очка, 7,7 подбора и 2,9 передачи за игру.

Бостон Селтикс (2021) 
18 декабря 2021 года Джексон подписал 10-дневный контракт с «Бостон Селтикс».

Финикс Санз (2022) 
29 декабря 2021 года Джексон вновь вернулся в «Техас Лэджендс» после истечения его 10-дневного контракта. Однако он не сыграл ни одной игры за команду до того, как «Лэджендс» снова начали играть.

5 января 2022 года Джексон подписал 10-дневный контракт с командой «Финикс Санз». В течение трех игр за «Санз», он набирал в среднем 4,3 очка и 2,0 подбора за 7,7 минут за игру.

Возвращение в Лэджендс (2022) 
После истечения 10-дневного контракта Джексон вернулся в «Техас Лэджендс».

Возвращение в Санз (2022) 
1 февраля 2022 года Джексон подписал второй 10-дневный контракт с «Финикс Санз». Джексон был отчислен 10 февраля 2022 года.

Третье пребывание в составе Лэджендс (2022-2022) 
12 февраля 2022 года Джексон вновь перешел в «Техас Лэджендс».

Второй период в Селтикс (2022—2023) 
15 октября 2022 года Джексон был включен в итоговый состав «Селтикс» на сезон 2022/23 после яркого выступления в Летней лиге.

Оклахома-Сити Тандер (2023—настоящее время) 
9 февраля 2023 года Джастин Джексон и два будущих выбора второго раунда драфта был обменян в «Оклахому-Сити Тандер» на Майка Мускалу.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте университета Северной Королины
 Профиль на сайте USA Basketball

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Рино Бигхорнс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Оклахома-Сити Тандер»
Игроки «Милуоки Бакс»